Ел Чучупате има више значења:

 Ел Чучупате (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Чучупате (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику